Okręty US Navy o nazwie USS "Bulwark":
 Pierwszy "Bulwark" (AMc-66) był trałowcem typu Accentor, który był w służbie w latach 1942-1945.
 Drugi "Bulwark" (AMc-68) był trałowcem typu Accentor, który był w służbie w latach 1942-1946.
 Trzeci "Bulwark" (AM-425) był trałowcem typu Aggressive, który wszedł do służby w 1953 i został skreślony z listy w 1975.

Bulwark